Yolande van Henegouwen, (°1175 †1219)
 Yolande van Dampierre, (°15 september 1326 †12 december 1395)